Стадники — топоним:

Украина 
 Львовская область
 Стадники — село в Яворовском районе.

 Ровненская область
 Стадники — село, входит в Оженинский сельский совет Острожского района.

Польша 
 Варминско-Мазурское воеводство
 Стадники — село в Кентшинской гмине.

 Малопольское воеводство
 Стадники — село в Добчицкой гмине.

 Подляское воеводство
 Стадники — село в Гродзиской гмине.